The Virginian (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Owen Wister

 The Virginian (1914), een film van Cecil B. DeMille met Dustin Farnum, gebaseerd op het boek
 The Virginian (1923), een stomme film van Tom Forman met Kenneth Harlan, gebaseerd op het boek
 The Virginian (1929), een film van Victor Fleming met Gary Cooper, gebaseerd op het boek
 The Virginian (1946), een film van Stuart Gilmore met Joel McCrea, gebaseerd op het boek

 The Virginian (televisieserie), een tv-reeks
 The Virginian (televisiefilm), van en met Bill Pullman, gebaseerd op het boek
 Virginian (schip, 1905), een Brits schip